6/1 kan syfta på:

 6 januari
 1 juni (amerikanskt datumformat)